Don Giovanni může být:

 Don Giovanni, dvouaktová dramatická opera Wolfganga Amadea Mozarta z roku 1787 na libreto Lorenza da Ponteho
 Don Giovanni (album), album Lucia Battistiho z roku 1986
 Hotel Don Giovanni v Praze na Žižkově, otevřený roku 1995

Související články 
 Don Juan (rozcestník)